

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle ou l'acronyme DAM peut signifier :
 Daily Accounting Maintenance (en français, traitement comptable quotidien) ;
 date d'ancienneté du militaire ;
 diacétyle-monoxime,  ;
 diagnostic acceptability measure (en français, mesure d'acceptabilité de diagnostic) ;
 digital asset management (en français, gestion des ressources numériques) ;
 direct access method (en français, méthode d'accès direct), en informatique, une méthode d'accès sélectif aux enregistrements ;
 Directeur - Autorisation de matériels ;
 Direction des applications militaires (CEA, France) ;
 Directorate Aerospace Maintenance (en français, direction de l'entretien du matériel aérospatial) ;
 disque aubagé monobloc, un élément monobloc de turbine constituée des aubes et du disque d'aubes ;
 données ante mortem, des informations décrivant une personne avant qu'elle soit morte ou portée disparue ;
 dossier analyse de mission ;
  (en français, test du bonhomme), un test de la coordination sensori-motrice des enfants ;
 dry-as-moulded (en français, sec comme à l'état moulé), l'état d'un objet moulé, immédiatement après moulage ;
 dynamic amplitude modulation (en français, modulation d'amplitude dynamique) ;

Code 
Le code DAM peut faire référence :
 à l'.

Sciences et techniques 
 dam est le symbole du décamètre ().

Sciences humaines et sociales 
 Le mot dam (du latin damnum, « préjudice ») veut dire « au regret » dans l'expression « au grand dam de telle personne » qui veut dire « au grand regret de telle personne ».

Culture et société 
 En théologie chrétienne, le dam est la peine des damnés en tant qu'ils sont privés de la vue de leur Dieu.
 DAM (ﺩﺍﻢ, « sang » en arabe) est un groupe de rap palestinien.
 Dim Dam Dom est une émission de télévision française destinée au public féminin, diffusée de 1965 à 1970 sur la deuxième chaîne de l'ORTF.

Patronyme 

 Henrik Dam, un biochimiste danois ;
 José van Dam, un chanteur d'opéra belge ;
 Kenneth W. Dam (1932-2022), homme politique américain ;
 Ludvig Dam (1884-1972), un nageur danois ;
 Nhung Dam, (1984-), actrice et femme de lettres néerlandaise ;
Rigmor Dam (1871-), femme politique féroïenne ;
 Rob Van Dam, un catcheur américain.

Toponyme 
Dam est un toponyme signifiant barrage en  néerlandais et en anglais.

Australie 
 Olympic Dam, l’une des plus grandes mines d'Australie ;

États-Unis 
 Hoover Dam (en français, Barrage Hoover) ;
 Glen Canyon Dam (en français, Barrage de Glen Canyon), un barrage sur le fleuve Colorado ;

Pays-Bas 
 la place du Dam, la place principale d'Amsterdam ;
 Dam, un hameau de la commune de Gennep, dans le Limbourg ;
 Dam, un hameau de la commune de Wieringen, en Hollande-Septentrionale.

Notes et références